Santaisabelense – abitanti di Santa Isabel (Goiás)
Santaisabelense – abitanti di Santa Isabel do Ivaí
Santaisabelense – abitanti di Santa Isabel do Rio Negro